Stepanivka puede referirse a:

Stepanivka, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Stepanivka, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).